Сергей Витальевич Булыгин-Шрамко (; ) — украинский футболист, выступавший на позиции защитника.

Клубная карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Черноморец» (Одесса). Первые тренеры — В. Иониш и В. Сиднев (Фельдман). В 1992 году начал карьеру во второй команде одесского «Черноморца», а 16 марта 1994 дебютировал в Высшей лиге в матче с черновицкой «Буковиной». В начале 1995 года перешел в винницкую «Ниву», однако летом того же года перешел в СК «Одесса». В 1996—1998 годах защищал цвета другой одесской команды «СКА-Лотто», позднее вернулся в СК «Одесса». В начале 1999 года вновь стал игроком одесского «Черноморца», в составе которого и завершил карьеру профессионального футболиста. После этого выступал в любительских клубах «Шустов» (Великодолинское), «Иван» (Одесса) и «Реал» (Одесса).

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Украины: 1994/95
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 1993/94
 Обладатель Кубка Украины: 1993/94

Примечания

Ссылки  
 Статистика выступлений на официальном сайте ФФУ
 Визитная карточка на официальном сайте УПЛ
 
 Профиль игрока на сайте «УКРАЇНСЬКИЙ ФУТБОЛ (історія та статистика)»
 Профиль игрока на сайте «Одесский футбол»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Черноморец-2» Одесса
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «СК Одесса»
Игроки ФК «СКА-Лотто»